Кыстатыам () — село в Жиганском национальном эвенкийском районе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт эвенкийское муниципального образования «Кыстатыам». Население —  чел. () .

География 
Село расположено на севере региона, на Центральноякутской низменности, по берегу реки Кыстатыамка, вблизи её впадения в р. Лену.

Расстояние до улусного центра — села Жиганск — 62 км.

 уличная сеть
ул. Корнилова, ул. Корякина, ул. Набережная, ул. Слепцова, ул. Шемякова, ул. Южная

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное эвенкийское муниципальное образование «Кыстатыам».

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей эвенки. Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения эвенки — 85 %.

Инфраструктура 
МБОУ «Кыстатыамская Малокомплектная Средняя Общеобразовательная школа»

Центральная усадьба совхоза «Кыстатыамский» (молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт 
Водный транспорт, зимой — зимник.

Примечания

Ссылки 
 	
 
 Кыстатыам на Викимапии

Населённые пункты Жиганского улуса
Населённые пункты на реке Лена